Scirocco (contratorpedeiro): um contratorpedeiro operado pela Marinha Real Italiana na Segunda Guerra Mundial
 Scirocco (F 573): uma fragata operada pela Marinha Militar Italiana entre 1983 e 2020
 Scirocco-Powell: uma equipe de Fórmula 1